El Torneig d'Umag 2014, oficialment conegut com a Vegeta Croatia Open Umag 2014, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 27 de juliol de 2014 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

El tennista uruguaià Pablo Cuevas va guanyar el segon títol de l'any i de la seva carrera, l'anterior aconseguit a principis de mes a Bastad. Fou el segon tennista de l'any provinent de la fase prèvia en guanyar un títol. En la final va derrotar el català Tommy Robredo que defensava el títol.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014